Heinle ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinle (* 1985), österreichischer Fußballtrainer
 Christoph Friedrich Heinle (1894–1914), deutscher Dichter
 Erwin Heinle (1917–2002), deutscher Architekt
 Fabian Heinle (* 1994), deutscher Weitspringer
 Heinrich Heinle (1894–1944), Schneidermeister und Tübinger Gemeinderat
 Karl Heinle (1884–1956), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Simon Heinle (* 1989), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hainle
 Heinel (Begriffsklärung)
 Heinl (Begriffsklärung)